Dichocoenia är ett släkte av koralldjur. Dichocoenia ingår i familjen Meandrinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stenkoraller
Dichocoenia